Piaçagüera pode ser:

 Piaçagüera - uma localidade próxima à cidade brasileira de Cubatão, no estado de São Paulo.
 Ilha de Piaçagüera - uma ilha do estado brasileiro do Paraná
 Canal de Piaçagüera - um canal que liga o estuário do porto de Santos à COSIPA.
 Terra Indígena Piaçagüera - ocupada pelo grupo indígena Guarani Nhandhevá, localizada no município de Peruíbe, no estado brasileiro de São Paulo, com superfície de 2.795 ha e perímetro de 38 km.
 Piaçagüera-Guarujá - Nome antigo da Rodovia Cônego Domênico Rangoni

Desambiguação